Восика има више значења:
 Округ Восика (Минесота)
 Восика (Минесота)